Горьковка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Горьковка — деревня в Томском районе Томской области.
 Горьковка — село в Тюменском районе Тюменской области.